Анатолий Иванович Смирнов:
* Смирнов, Анатолий Иванович (1922—1971) — марийский советский писатель.
 Смирнов, Анатолий Иванович — инженер-энергетик, заведующий кафедрой МЭИ.
 Смирнов, Анатолий Иванович (1939—2002) — заслуженный мастер спорта СССР (1956) и заслуженный тренер СССР по прыжкам с трамплина.